Acominato (in greco bizantino: ) è l'epiteto con il quale vengono erroneamente designati i due fratelli:

 Michele Coniate
 Niceta Coniate